Владислав Геннадиевич Соколов (1908—1993) — советский российский хоровой дирижёр, композитор, педагог. Народный артист СССР (1966).

Биография 

Родился  года в Рыбинске (ныне — в Ярославской области) в семье священника Покровской церкви и одновременно регента церковного хора Геннадия Яковлевича Соколова. В семье было пятеро детей.

В детстве пел в церковном хоре. В 1925 году окончил среднюю школу и поступил в музыкальную, в фортепьянный класс Е. М. Тимашевой. За один год был пройден полный курс музыкальной школы. В 1926 году поступил в Московский техникум им. А. Н. Скрябина, в класс фортепиано Г. И. Романовского, однако из-за повреждения руки был вынужден отказаться от карьеры пианиста. В 1932 году окончил музыкальное училище при Московской консерватории по классам хорового дирижирования А. В. Александрова и композиции Д. Б. Кабалевского, в 1936 — дирижёрско-хоровой факультет Московской консерватории по классу Г. А. Дмитревского, в 1938 — аспирантуру при ней.

С 1936 года — организатор и художественный руководитель Детского хора при Центральном доме художественного воспитания детей (ныне Институт художественного образования Российской Академии Образования), который стал одним из ведущих исполнительских коллективов страны. В 1946—1952 годах — хормейстер Ансамбля песни и пляски Советской Армии имени А. В. Александрова. 

В 1956 году создал Государственный московский хор (был его художественным руководителем до 1988 года). В его репертуаре разнообразные хоровые сочинения советских, русских и зарубежных композиторов; многие произведения советских авторов при участии хора были исполнены впервые, в т. ч. «Реквием» Д. Б. Кабалевского, оратория «Иван Грозный» по музыке С. С. Прокофьева к одноимённому кинофильму, оратория «Василий Тёркин» Р. Г. Бойко. Под его управлением хор участвовал в исполнении крупных вокально-симфонических произведений («Реквием» Моцарта, «Stabat mater» А. Дворжака, 3-я симфония Г. Малера, «Весна» С. В. Рахманинова, «Свидетель из Варшавы» А. Шёнберга).

Во главе хоров неоднократно гастролировал за рубежом (Болгария, ГДР, КНДР, Польша, Румыния, Франция, Чехословакия, Швеция, Япония).

С 1929 года — педагог в музыкальных школах, в том числе с 1932 — в Музыкальном училище при Московской консерватории и Центральной музыкальной школе. С 1936 года преподавал в Московской консерватории, с 1951 — профессор, в 1957—1960 и с 1980 — заведующий кафедрой хорового дирижирования. Среди его учеников — Р. Виноградова, И. Гейнрихс, Г. Ковалёв, Е. Гордейчук, В. Ильин, С. Казанский, К. Киркоров, Н. Кутузов, К. Литвин, Ф. Лукин, Ф. Маслов, В. Минин, К. Никольская, Г. Пантюков, А. Ушкарев.

С 1958 года — заместитель председателя, в 1974—1980 — председатель правления Всероссийского хорового общества. Принимал участие во всех Всемирных фестивалях молодёжи и студентов (как дирижёр, консультант, руководитель делегации, член жюри).. На IV Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Бухаресте (1953) Хор московских студентов под его управлением удостоен 1-й премии.

Умер 25 июня 1993 года в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Творчество 
Автор произведений для хора а капелла: 9 пьес для детского хора «Где отдыхает день» (на слова М. Садовского), 7 хоров для смешанного состава (на слова М. Садовского), обработки народных песен («Повянь, бурь-погодушка», «Ты рябина ли», «Амурские волны» и др.), духовных хоров, переложений.

Автор популярной книги «Работа с хором» (М., 1959; 3-е изд. 1967), статей о хоровом искусстве; составитель сборников.

Награды и звания 
 Народный артист РСФСР (1958)
 Народный артист СССР (1966)
 Премия Ленинского комсомола (1972)
 Государственная премия РСФСР имени М. И. Глинки (1979) — за концертные программы (1976—1978)
 Орден Ленина (1971)
 Орден Октябрьской Революции (1978)
 Орден Трудового Красного Знамени (1989)
 Орден «Знак Почёта» (1953)
 Медаль К. Д. Ушинского (1961)
 Медали

Память 
Именем В. Г. Соколова названа Ярославская областная премия, а также Творческое объединение детских и юношеских хоров «Соколята» (Рыбинск). Также имя В. Г. Соколова носит гимназия №18 города Рыбинска.

В Рыбинске проводится международный хоровой фестиваль имени В. Г. Соколова. Как отмечают организаторы, «история фестиваля начинается с 1988 года. Тогда прошел первый концерт, еще при жизни маэстро Владислава Соколова. С 1993 года хоровой фестиваль в Рыбинске получил статус международного»

В. Г. Соколову посвящена книга «Владислав Соколов. Жизнь в хоровом искусстве» (ред.-сост. И. Ю. Мякишев, Д. Д. Семеновский). В книгу вошли уникальные материалы: очерки жизни и творчества маэстро, статьи и воспоминания самого В. Г. Соколова, его интервью, посвященные проблемам хорового исполнительства, а также статьи и воспоминания о В. Г. Соколове его коллег, людей, близко знавших музыканта, знатоков и почитателей его творчества. Многие материалы опубликованы впервые

Ю.Евграфов.	Виват, Владислав Соколов. (Из цикла «Портреты мастеров»).
Год:	1993
Жанр:	Поэма для хора a cappella	 
Исполнение:	Рахманиновский зал консерватории, хор студентов Академии хорового искусства,дирижер –автор 28.11.96
Издание:	Юрий Евграфов. В саду дней. – М., Композитор, 2000

Примечания

Литература 
 Владислав Соколов: Дирижёр, педагог, композитор. — М.: Музыка, 1988. — 127 с.
 Локшин Д. Замечательные русские хоры и их дирижёры. 2-е изд. — М., 1963.
 Владислав Соколов [беседа] // Музыкальная жизнь. — 1968. — № 21.
 Абелян Л., Гембицкая Е. Детский хор Института художественного воспитания АПН СССР. — М., 1976.
 Линник М. И мастерство, и вдохновенье // Музыкальная жизнь. — 1978. — № 24.
  Евграфов Ю.Сподвижники, соратники, друзья. В кн. «Государственный Академический Московский областной хор». М.: Империум Пресс, 2007
  Евграфов Ю. Виват, Владислав Соколов! – М.: Муз. академия, 2008
 Мякишев И., Семеновский Д. Владислав Соколов. Жизнь в хоровом искусстве. Статьи. Воспоминания. Беседы. — Акад. муз. колледж при Моск. гос. консерватории им. П. И. Чайковского ; Москва ; Рыбинск : Рыбинский Дом печати, 2011.
  Евграфов Ю. Имя звонкое, счастливое (рецензия на книгу «Вл.Соколов.Жизнь в хоровом искусстве»). – «Музыкальная академия»,2012,№3

Выпускники Академического музыкального училища при Московской консерватории‎
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Академического музыкального училища при Московской консерватории‎
Преподаватели Московской консерватории
Преподаватели Центральной музыкальной школы
Академические музыканты СССР
Академические музыканты России